Паулин — мужское имя. Известные носители:

 Паулин — государственный деятель Римской империи второй половины III века, консул 277 года.
 Паулин Йоркский (ум. 644) — первый епископ Йоркский в англосаксонскую эпоху, миссионер и католический святой.

См. также 
 Павел
 Павлин (имя)
 Паулина
 Розеншильд-Паулин